Kinzigtal ist der Name:

der Umgebung des Flusses Kinzig (Rhein) im Schwarzwald
der Umgebung des Flusses Kinzig (Main) in Südhessen
eines Stadtteiles von Wolfach, siehe Kinzigtal (Wolfach)